Backes steht für:

 Backhaus, regional mundartlich
 Backes (Kahl am Main), historisches Backhaus in Kahl am Main, Bayern
 Backes (Wülscheid), historisches Backhaus in einem Ortsteil von Aegidienberg, Nordrhein-Westfalen

Backes ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Backes-Haase (* 1956), deutscher Wirtschaftspädagoge und Hochschullehrer
 Bettina Backes (* 1963), deutsche Juristin und Richterin am Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg
 Burkhard Backes (* 1975), deutscher Ägyptologe
 Chris Backes (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 David Backes (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ernst M. Backes (1908–1971), deutscher Bankdirektor und akademischer Kunstmaler
 Fernand Backes (* 1932), luxemburgischer Boxer
 Hanns Backes (1925–2015), deutscher Politiker (CDU)
 Hans-Peter Backes (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Backes (* 1965), deutscher Musikmanager, Musikverleger und Musikproduzent

 Kerstin Backes-Ternig (* 1971), deutsche Politikerin (CDU)
 Lotte Backes (1901–1990), deutsche Pianistin, Organistin und Komponistin
 Lutz Backes, Pseudonym Bubec (* 1938), deutscher Karikaturist, Schnellzeichner und Schriftsteller
 Magnus Backes (1930–2019), Denkmalpfleger und Landeskonservator von Rheinland-Pfalz 
 Michael Backes (* 1978), deutscher Informatiker
 Olivier Backes (* 1973), französischer Segler
 Otto Backes (* 1936), deutscher Jurist
 Paul Backes (1900–1963), deutscher Architekt
 Ron Backes (* 1963), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Sacha Backes (* 1994), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Uschi Backes-Gellner (* 1959), Ökonomin und Hochschullehrerin
 Uwe Backes (* 1960), deutscher Politikwissenschaftler
 Wieland Backes (* 1946), deutscher Fernsehmoderator
 Wilhelm Backes (1921–1991), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Yuriko Backes (* 1970), luxemburgische Diplomatin und Politikerin

Siehe auch:

 Bakkes (Begriffsklärung)
 Backus (Begriffsklärung)
 Backhaus